Delfin lahko pomeni:
 delfin, vodni sesalci iz družine Delphinidae
 Delfin (ozvezdje), ozvezdje severne nebesne poloble
 delfin (plavanje), plavalni slog
 Aero L-29 Delfín, čehoslovaško šolsko vojaško letalo
 kardinal Caharija Delfin, katoliški kardinal iz 16. stoletja